Налобино— деревня в Рыбинском районе Красноярского края, административный центр  Налобинского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 4 километрах по прямой на юг от районного центра город Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

Население  
Постоянное население составляло 399 человек в 2002 году (89% русские),  347 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)